Zamek Landskron (Karyntia) – ruiny zamku w Karyntii w Austrii
 Zamek Landskron (Meklemburgia-Pomorze Przednie) – ruiny zamku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Niemczech